Arabia hace referencia a varios artículos:

Geografía e historia
 Arabia o península arábiga, en el oeste del continente asiático;
 Actual reino de Arabia Saudita
 Arabia Deserta, vasta región desértica de la península arábiga;
 Arabia Felix, región correspondiente al actual Yemen;
 Arabia Petraea, antigua provincia romana;
 Arabia preislámica, historia de la península arábiga antes del Islam;

Astronomía
 (1157) Arabia, asteroide del cinturón de asteroides.
 Arabia Terra''', vasta región montañosa en el hemisferio norte marciano. 

Mundo árabe